Муса Барроу (; 14 ноября 1998, Банжул, Гамбия) — гамбийский футболист, выступает за итальянский клуб «Болонья». Играет на позициях атакующего полузащитника и нападающего.

Карьера

Клубная 
Воспитанник итальянского клуба «Аталанта». В сезоне 2016/17 сыграл 12 матчей и забил 9 голов в Примавере за молодёжную команду клуба. В сезоне 2017/18 сыграл в Примавере 18 матчей и забил 23 гола.

За взрослую команду дебютировал 30 января 2018 года в первом полуфинале Кубка Италии в матче против «Ювентуса». В чемпионате дебютировал 10 февраля против «Кротоне», в 24-м туре. Всего в сезоне 2017/18 сыграл 12 матчей и забил 3 гола в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 21 матч и забил 1 гол в чемпионате. В первой половине сезона 2019/20 сыграл 7 матчей в чемпионате.

В январе 2020 года отправился в аренду в «Болонью». В сезоне 2019/20 сыграл 18 матчей и забил 9 голов в чемпионате.

В сборной 
За сборную Гамбии дебютировал 8 сентября 2018 года в отборочном матче Кубка Африки против команды Алжира.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 26 матчей / 5 голов; 10 побед, 8 ничьих, 8 поражений.

Примечания 

Футболисты Гамбии
Игроки сборной Гамбии по футболу
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Болонья»